Hammergut steht für

* Hammergut (Selb), Ortsteil von Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hammergut (Gemeinde Hohentauern), Ortsteil von Hohentauern, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hammergut, Ansiedlung um eine Hammerschmiede